Собо́р святы́х земли́ Эсто́нской (также Собор Святых, в земле Эстонской просиявших, Собор Эстонских святых) — группа святых Русской православной церкви, чья жизнь была связана с Эстонией, а также название праздника в их честь.

Память совершатся 18 ноября (1 декабря по новому стилю).

История 
Собор был установлен 22 июля 2002 года указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II по ходатайству митрополита Таллинского и Эстонского Корнилия. Согласно указу была написана и икона «Собор святых земли Эстонской», которая находится в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе. Были составлены литургические тексты, в том числе канон, в котором упоминаются имена 17 святых, которых можно разделить на три группы по времени их подвига: первая — древнейшие подвижники Православия, вторая — продолжатели благочестивых подвигов времён Российской империи; третья группа — новомученики и исповедники, пострадавшие от рук советской власти.

Впервые празднование Собора святых, в земле Эстонской просиявших, состоялось 21 декабря 2002 года в Таллинском кафедральном соборе Александра Невского. Богослужение совершил митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий в сослужении духовенства Эстонской церкви Московского патриархата. С тех пор подобные службы проходят ежегодно.

Список святых 
 Благоверный великий князь Александр Невский, в схиме Алексий († 1263, память 30 августа, 23 ноября)
 Священномученик Исидор Юрьевский и с ним 72 пострадавшие († 1472, память 8 января)
 Преподобная Васса Псково-Печерская († ок. 1473, память 19 марта)
 Преподобный Иона Псково-Печерский († ок. 1480, память 29 марта)
 Преподобный Серапион Псковский, Спасо-Елеазаровский († 1482, память 15 мая, 7 сентября)
 Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский († 1570, память 20 февраля)
 Священномученик Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский († 1772, память 28 февраля)
 Праведный Иоанн Кронштадтский, протоиерей, чудотворец († 1908, память 20 декабря)
 Священномученик Иоанн Кочуров († 1917, память 31 октября)
 Священномученики Александр Волков и Димитрий Чистосердов Ивангородские († 1918, память 26 декабря)
 Священномученик Сергий Флоринский, Раквереский († 1918, память 17 декабря, 19 июня)
 Священномученики Платон (Кульбуш), епископ Ревельский, Михаил Блейве и Николай Бежаницкий, протоиереи († 1919, память 1 января)
 Святитель Агафангел (Преображенский), исповедник, митрополит Ярославский († 1923, память 3 октября)
 Священномученик Николай Сиймо, пресвитер Кронштадтский († 1931, память 5 апреля)
 Священномученик Карп Эльб († 1937, память 11 сентября)

Ссылки 
 СОБОР ЭСТОНСКИХ СВЯТЫХ // «Древо»
 2013-11-30 Собор Святых земли Эстонской
 Собор святых Эстонской земли

Эстонские
Русские православные святые
Эстонская православная церковь Московского патриархата
Русские в Эстонии